Список компьютерных игр, основанных на фэнтезийной настольной ролевой игре Dungeons & Dragons.

Список

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

Dungeon & Dragons